Socialisti Uniti - PSI – partito politico italiano fondato nel 2009
Socialisti Uniti per l'Europa – lista elettorale italiana presentatasi alle elezioni europee del 2004